Комис может означать:

 Комис. — сокращение от слова  
 Комис — сорт груш, также известный, как комисовка, деканка дю комис и деканка.